Mechi peut faire référence à :

Lieux 

Mechi, une zone du Népal,
Mechi, une rivière traversant le Népal et l'Inde.

Divers 
 Au Timor oriental, la Mechi est une fête au cours de laquelle un ver marin (le Palola viridis) est récolté et consomné.